The Australasian Championships 1909 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1909 roku w dniach listopadzie, na kortach Kitchener Park w Perth.

Była to 5-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1909 w tenisie ziemnym